Галина Бойко:
 Бойко, Галина Ростиславовна (род. 1961) — российская певица (сопрано)